Au japon :
 Kahoku, une ville du district d'Ishikawa ;
 Kahoku, un village du district de Kumamoto ;
 Kahoku, un bourg du district de Nishimurayama.

Homonymie de toponyme